Aruru peut désigner :
Ninhursag, une divinité sumérienne de la Terre et la Déesse-Mère ;
Carangoides ferdau, un poisson de la famille des Carangidés.